Njurunda kan avse:

Njurundabommen – en tätort i Sundsvalls kommun, sydöstra Medelpad och kyrkbyn i Njurunda socken
Njurunda socken – en socken i Medelpad och Hälsingland
Njurunda landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1971
  Njurunda kommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1971–1974
Njurunda församling – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift
Njurunda kyrka – en kyrkobyggnad invid E4an kring 20 kilometer söder om Sundsvall
 Njurunda distrikt –  ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län 2016–
 Njurunda glesbygdsområde – en av Sundsvalls kommuns åtta kommundelar 
 Njurunda tätortsområde – en av Sundsvalls kommuns åtta kommundelar
Njurunda tingslag – tingslag för Njurunda socken fram till 1925
Njurunda SK – en sportklubb från Njurunda socken söder om Sundsvall
Njurunda OK – en orienteringsklubb grundad 1967

Se även
 Kvissle-Nolby-Prästbolet - en unik kulturmiljö inom Njurunda socken vid Ljungans utlopp i Bottenhave